Александър Кипров може да се отнася до:

 Александър Кипров (1880 – 1931), български журналист и революционер на ВМОРО;
 Александър Кипров (1916 – 2000), български шахматист;
 Александър Кипров (р. 1950), български композитор.